Crucea de piatră se poate referi la:

 Crucea de piatră, fost un bordel celebru din București, în perioada interbelică
 Crucea de Piatră, sat în județul Giurgiu
 Crucea mare de piatră din Turda
 Crucea de piatră (film)